U12 ou U-12 peut faire référence à :
 ARNsn U12, un petit ARN nucléaire ;
 Ligne U12 du métro léger de Stuttgart ;
 , plusieurs sous-marins allemand ;
 U12, une catégorie sportive, réservée aux joueurs de moins de 12 ans (Under the age of 12 en anglais).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères